Pascal Renfer, né le  à Longeau, est un footballeur suisse. Il évolue au poste d'attaquant.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Zurich
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Schaffhouse
Joueur du FC Lugano
Joueur du Yverdon-Sport FC
Joueur du FC Soleure
Naissance en octobre 1977
Naissance dans le canton de Berne